Jannik Sinner era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

In finale Nick Kyrgios ha battuto Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Andrej Rublëv (semifinale)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Taylor Fritz (terzo turno, ritirato)
  Reilly Opelka (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Botic van de Zandschulp (terzo turno)

  Holger Rune (terzo turno) 
  Frances Tiafoe (quarti di finale) 
  Alex De Minaur (secondo turno) 
  Sebastián Báez (secondo turno) 
  Maxime Cressy (terzo turno) 
  Tommy Paul (secondo turno) 
  Aslan Karacev (secondo turno) 
  Daniel Evans (quarti di finale)

Wildcard 

  Christopher Eubanks (secondo turno)
  Bradley Klahn (primo turno)

  Stefan Kozlov (primo turno) 
  Jeffrey John Wolf (quarti di finale)

Qualificati 

  Tarō Daniel (primo turno)
  Dominik Koepfer (secondo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)

  Yosuke Watanuki (primo turno) 
  Borna Gojo (secondo turno) 
  Wu Tung-lin (primo turno, ritirato)

Ranking protetto 

  Kyle Edmund (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone principale